Duńska 1. division w piłce nożnej (1985) był 73. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Od następnego sezonu rozgrywki będą zredukowane do 14 ekip. Tytułu nie obroniła drużyna Vejle BK. Nowym mistrzem Danii został zespół Brøndby IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii